9000 peut faire référence à :

 HAL 9000, l'ordinateur du film 2001, l'Odyssée de l'espace,
 Nokia 9000 communicator, un type de téléphone portable,
 Saab 9000, une voiture,
 ISO 9000, un ensemble de normes relatives à la gestion de la qualité.

Homonymie de nombre